lagere landbouwschool, of landbouwpraktijkschool
 landbouwwinterschool
 middelbare landbouwschool, opgegaan in het Agrarisch opleidingscentrum
 hogere landbouwschool of hogere agrarische school (HAS)
 landbouwhogeschool of landbouwuniversiteit